le verbe « saper » à la  du passé simple au singulier.

Sigle 

 Système d'amarrage périphérique androgyne

Divers 
 Équipe cycliste Sapa
 Sapa Inca désigne les empereurs cuzquéniens d'origine quechua durant la civilisation précolombienne des Andes.
 Le sapa est un sirop sucré obtenu à partir de raisin.
 , les Archives suisses des arts de la scène

Patronyme 

 Marcin Sapa (1976-), est un coureur cycliste polonais.
Patronyme polonais